Le nom Salida (sortie en espagnol) peut désigner :
 Salida (Colorado)
 Salida (Californie)

Homonymie de localités aux États-Unis